Rio Puerco (Rio Grande), rijeka u Novom Meksiku
Rio Puerco (Rio Chama), rijeka u Novom Meksiku
Puerco (rijeka) (špa. Rio Puerco, eng. Puerco River), rijeka u Novom Meksiku i Arizoni
Most na Rio Puercu (eng. Rio Puerco Bridge) u Novom Meksiku